Kwaya steht für:

 Kwaya (Volk), Volk im Norden Tansanias
 Kwaya (Sprache), im Norden Tansanias gesprochene Bantusprache
 Kwaya (Niger), Landgemeinde in Niger